Hasley bezeichnet:

 den Familiennamen von:
 François-Edouard Hasley (1825–1888), französischer Bischof
 Julien Hasley (1898–1971), französischer Autorennfahrer

 den Ortsnamen von:
 Hasley (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid